

Patronyme 

 Bernard Blas (1925-), homme d'affaires français ;
 Juan Antonio de Blas (1942-2016), auteur de bande dessinée, écrivain et journaliste espagnol ;
 Jean-Marie Blas de Roblès (1954-), philosophe et écrivain français ;
 Ludovic Blas (1997-), footballeur français.

Toponyme 

 San Blas, ville argentine de la province de La Rioja ;
 Département de San Blas de los Sauces, subdivision argentine de la province de La Rioja ;
 San Blas, station de métro espagnole de la ligne 7 du métro de Madrid ;
 San Blas, ville maltaise ;
 San Blas, ville portuaire mexicaine de l'État de Nayarit ;
 Cordillère de San Blas, chaîne panaméenne de montagnes ;
 Archipel de San Blas, îlots coralliens panaméens ;
 San Blas, paroisse civile vénézuélienne de Valencia.

Titres 

 Gil Blas (1879-1940), quotidien écrit français ;
 Histoire de Gil Blas de Santillane (1715-1735), roman picaresque français d’Alain-René Lesage ;
 Ruy Blas (1838), drame romantique français de Victor Hugo ;
 Ruy Blas (1839), ouverture allemande de Felix Mendelssohn ;
 Ruy Blas (1869), opéra italien de Filippo Marchetti ;
 Ruy Blas (1917), film muet anonyme français ;
 Ruy Blas (1948), film français de Pierre Billon ;
 Ruy Blas (2002), film français de Jacques Weber.

Prénom

Acronyme 

 BLAS, Basic Linear Algebra Subprograms.

Autres 

 , cargo de la Marine argentine.


Patronyme basque
Patronyme hispanique